

Persone 
 Adimaro di Capua – cardinale italiano
 Aldemaro di Capua – santo, religioso benedettino dell'abbazia di Montecassino
 Annibale di Capua – arcivescovo cattolico italiano
 Antonio Capua – politico italiano
 Bartolomeo di Capua – giurista italiano
 Eduardo Di Capua – compositore italiano di musica napoletana
 Fabio Di Capua – chirurgo e politico italiano
 Gianni Di Capua – regista teatrale e produttore televisivo italiano
 Giuseppe Di Capua – ex canottiere italiano, di ruolo timoniere
 Isabella di Capua – nobile italiana
 Matteo di Capua – condottiero e viceré italiano
 Paolino di Capua – vescovo e santo cattolico italiano
 Pietro Antonio di Capua – arcivescovo cattolico italiano
 Prisco di Capua – santo e martire cristiano
 Rinaldo di Capua – compositore italiano
 Simmaco di Capua – vescovo e santo cattolico italiano
 Umberto di Capua – manager e imprenditore italiano
 Vittore di Capua – vescovo e santo cattolico italiano

Altro 
 Di Capua – storica e nobile famiglia napoletana
 Tomasi di Capua – ramo della nobile famiglia Tomasi
 Castello di Capua – fortificazione medioevale del Molise